Neuvillers peut faire référence à :
Neuvillers, village de Belgique dans la commune de Libramont-Chevigny ;
Neuvillers-sur-Fave, commune française.